Holderied ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Holderied (1924–1994), deutscher Eishockeyspieler
 Isolde Holderied (* 1966), deutsche Rallye-Fahrerin
 Wilhelm Holderied (* 1940), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Holdenried